Multishow ao Vivo: Brasil Afora é o sexto álbum ao vivo dos Paralamas do Sucesso, lançado em 2011 em CD e DVD. Foi gravado no dia 14 de dezembro de 2010, no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, com as participações especiais de Zé Ramalho na canção "Mormaço" e Pitty na canção "Tendo a Lua".

Faixas

DVD 
 Sem Mais Adeus
 Dos Margaritas
 Pólvora
 O Beco
 Ela Disse Adeus
 Cuide Bem do Seu Amor
 Romance Ideal
 Tendo a Lua (part. Pitty)
 Bora Bora
 Perplexo
 Meu Sonho
 A lhe Esperar
 O Calibre
 Meu Erro
 Mormaço (part. Zé Ramalho)
 O Rio Severino
 Caleidoscópio
 Uns Dias
 A Novidade
 Quanto ao Tempo
 Lourinha Bombril (Parate Y Mira)
 Alagados
 Uma Brasileira
 Lanternas dos Afogados
 Sonífera Ilha / Ska
 Óculos
 Vital e Sua Moto

CD 
 Sem Mais Adeus
 Pólvora
 O Beco
 Cuide Bem do Seu Amor
 Romance Ideal
 Tendo a Lua (feat. Pitty)
 Meu Sonho
 A Lhe Esperar
 Mormaço (part. Zé Ramalho)
 O Rio Severino
 Caleidoscópio
 Uns Dias
 A Novidade
 Quanto ao Tempo
 Uma Brasileira
 Óculos

Formação
 Herbert Vianna: vocal, violão e guitarra
 Bi Ribeiro: baixo e baixolão
 João Barone: bateria e percussão
 João Fera: teclados, violão e vocais

Álbuns ao vivo de 2011
Álbuns de vídeo de 2011
Álbuns de Os Paralamas do Sucesso
Álbuns lançados pela EMI
Álbuns em língua portuguesa